Hambre hace referencia a varios artículos:

Necesidad de alimentos 

 Hambre, deseo y necesidad de comer.
 Hambruna, insuficiencia grave de alimientos en una zona geográfica.
 Anexo:Grandes hambrunas
 Hambre mundial, problema a escala global.
 Desnutrición
 Malnutrición
Hambre Cero (Guatemala), programa gubernamental.

Literatura sobre el hambre 

El Hambre, ensayo de 2015 de Martín Caparrós.
Hambre (O'Flaherty), novela de 1937 de Liam O'Flaherty.
Hambre (novela), novela de 1890 de Knut Hamsun.